Тюрьма Содэмун () — тюрьма, существовавшая в Сеуле в 1907—1987 годах. С 1987 года по настоящее время в здании тюрьмы расположен музей.

Названия тюрьмы

История тюрьмы 
Тюрьма Содэмун была построена в Хансоне (ныне Сеул) в период японского протектората в Корее в соответствии с меморандумом, прилагавшимся к Новому японо-корейскому договору о сотрудничестве. Строительство продолжалось с 1907 по 1908 годы; официально тюрьма была открыта 21 октября 1908 года.

Среди заключенных часть составляли уголовные преступники, а часть политические — в основном участники движения за независимость Кореи от Японии. Одной из наиболее известных заключенных колониального периода является Ю Гвансун — девушка, принимавшая участие в Движении 1 марта; она погибла в тюрьме. Ряд источников сообщают о пытках и жестоком обращении с заключенными в тюрьме.

В независимой Корее тюрьма продолжала функционировать, в частности, в 1964 году в ней полгода отсидел позднейшний президент Южной Кореи Ли Мён Бак.

В настоящее время в тюрьме работает исторический музей, в котором можно увидеть подвал, где была заключена Ю Гвансун, сторожевую башню, комнату пыток, камеры, исторические материалы и др. В зале на первом этаже на встроенном экране можно увидеть документальные кадры, повествующие об этапах постройки тюрьмы, исторических процессах, происходивших в то время в Корее. В архиве музея, расположенном здесь же, можно найти материалы, касающиеся истории Кореи соответствующего периода. В отдельном зале проводятся выставки работ художников. На втором этаже расположена историческая экспозиция. Здесь можно увидеть экспонаты, посвященные истории движения за независимость, истории создания тюрьмы, узнать о быте заключенных тюрьмы.

Галерея

Примечания 

Бывшие тюрьмы
Музеи Сеула
Здания и сооружения, построенные в 1908 году
Музеи, основанные в 1987 году
Корея под управлением Японии
Музеи-тюрьмы
XX век в Корее